Itália
Bari — cidade
Bari (província)
Società Sportiva Calcio Bari — equipe de futebol da cidade de Bari
Emirado de Bari

Desambiguações de topônimos